Sapper Hill kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Sapper Hill (kulle i Antarktis),

Falklandsöarna 

 Sapper Hill (kulle i Falklandsöarna), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar